Strada statale 77 – strada statale polacca
 Strada statale 77 della Val di Chienti – strada statale italiana